Мачке (лат. -{Felidae}-) породица су сисара из реда звери, која обухвата 41 савремену врсту. Поједине врсте су веома познате као изванредни предатори (тигар, пума, рис, лав), а у ову фамилију спада и доместификована врста мачка, чест кућни љубимац. Већина врста из фамилије мачака је изгледом (хабитусом) веома слична домаћој мачки. Природни ареал фамилије мачака обухвата Стари свет и Америке. Накнадно су, људском активношћу, мачке проширене и на територију Аустралије и Океаније.

Опис 
Врсте из фамилије мачака поседују гипко тело снажних ногу, мекано крзно и релативно ситне и кратке лобање са усправно поставеним и покретљивим ушима. Зубни низ им је редукован, са добро развијеним зубима раскидачима. Канџе на стопалима код већине врста могу да се увуку. Адаптације очне јабучице мачкама омогућавају добар ноћни вид.

Зубна формула фамилије мачака је:

Већина врста поседује диплоидни број хромозома 2-{n}-=38, са изузетком неких јужноамеричких представника са 2-{n}-=36.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Ранија класификација 
Некадашња класификација породице Felidae:
 Породица: Felidae (мачке)
 Род: †Pseudaelurus
 Потпородица: Acinonychinae
 Потпородица: Felinae (мале мачке)
 Потпородица: Pantherinae (велике мачке)
 Потпородица: †Machairodontinae (праве сабљозубе мачке)
 Потпородица: †Proailurinae

Савремена класификација 
Савремена класификација породице Felidae:
 Породица: Felidae (мачке)
{|
|- style="vertical-align:top;"
|
 Род: †Asilifelis
 †Asilifelis coteae
 Род: †Diamantofelis
 †Diamantofelis ferox
 Род: †Hyperailurictis
 †Hyperailurictis intrepidus
 †Hyperailurictis marshi
 †Hyperailurictis skinneri
 †Hyperailurictis stouti
 †Hyperailurictis validus
 Род: †Katifelis
 †Katifelis nightingalei
 Род: †Leptofelis
 †Leptofelis vallesiensis
 Род: †Miopanthera
 †Miopanthera lorteti
 †Miopanthera pamiri
 Род: †Namafelis
 †Namafelis minor
 Род: †Pratifelis
 †Pratifelis martini
 Род: †Pristifelis
 †Pristifelis attica
 Род: †Pseudaelurus
 †Pseudaelurus cuspidatus
 †Pseudaelurus guangheesis
 †Pseudaelurus quadridentatus
 Род: †Sivaelurus
 †Sivaelurus chinjiensis
 Род: †Styriofelis
 †Styriofelis romieviensis
 †Styriofelis turnauensis
 Incertae sedis:
 Род: †Aeluropsis
 †Aeluropsis annectans
 Род: †Mellivorodon
 †Mellivorodon palaeindicus
 Потпородица: †Proailurinae
 Род: †Proailurus
 †Proailurus bourbonnensis
 †Proailurus lemanensis
 †Proailurus major
 Потпородица: †Machairodontinae (праве сабљозубе мачке)
 Incertae sedis:
 Род: †Tchadailurus
 †Tchadailurus adei
 Племе: †Homotherini
 Род: †Amphimachairodus
 †Amphimachairodus alvarezi
 †Amphimachairodus coloradensis
 †Amphimachairodus giganteus
 †Amphimachairodus kurteni
 Род: †Homotherium
 †Homotherium ischyrus
 †Homotherium latidens
 †Homotherium serum
 †Homotherium venezuelensis
 Род: †Lokotunjailurus
 †Lokotunjailurus emageritus
 †Lokotunjailurus fanonei
 Род: †Nimravides
 †Nimravides catacopsis
 †Nimravides galiani
 †Nimravides hibbardi
 †Nimravides pedionomus
 †Nimravides thinobates
 Род: †Xenosmilus
 †Xenosmilus hodsonae
 Племе: †Machairodontini
 Род: †Hemimachairodus
 †Hemimachairodus zwierzyckii
 Род: †Machairodus
 †Machairodus alberdiae
 †Machairodus aphanistus
 †Machairodus horribilis
 †Machairodus kabir
 †Machairodus laskerevi
 †Machairodus pseudaeluroides
 †Machairodus robinsoni
 Род: †Miomachairodus
 †Miomachairodus pseudaeluroides
 Племе: †Metailurini
 Род: †Adelphailurus
 †Adelphailurus kansensis
 Род: †Dinofelis
 †Dinofelis aronoki
 †Dinofelis barlowi
 †Dinofelis cristata
 †Dinofelis darti
 †Dinofelis diastemata
 †Dinofelis paleoonca
 †Dinofelis petteri
 †Dinofelis piveteaui
 Род: †Metailurus
 †Metailurus boodon
 †Metailurus major
 †Metailurus mongoliensis
 †Metailurus ultimus
 Род: †Stenailurus
 †Stenailurus teilhardi
 Род: †Yoshi
 †Yoshi garevskii
 †Yoshi minor
 Племе: †Smilodontini
 Род: †Megantereon
 †Megantereon cultridens
 †Megantereon ekidoit
 †Megantereon hesperus
 †Megantereon inexpectatus
 †Megantereon microta
 †Megantereon nihowanensis
 †Megantereon vakhshensis
 †Megantereon whitei
 Род: †Paramachairodus
 †Paramachairodus maximiliani
 †Paramachairodus orientalis
 †Paramachairodus transasiaticus
 Род: †Promegantereon
 †Promegantereon ogygia
 Род: †Rhizosmilodon
 †Rhizosmilodon fiteae
 Род: †Smilodon
 †Smilodon fatalis
 †Smilodon gracilis
 †Smilodon populator
|
 Потпородица: Felinae (мале мачке)
 Род: Acinonyx (гепард)
 Acinonyx jubatus (гепард)
 †Acinonyx aicha
 †Acinonyx intermedius
 †Acinonyx pardinensis (дивовски гепард)
 Род: Caracal (каракал)
 Подрод: Caracal (каракал)
 Caracal caracal (каракал)
 Подрод: Profelis
 Caracal aurata (афричка златна мачка)
 Род: Catopuma
 Catopuma badia (борнејска мачка)
 Catopuma temminckii (азијска златна мачка)
 Род: Felis (мачка)
 Felis bieti (кинеска планинска мачка)
 Felis catus (домаћа мачка)
 Felis chaus (мочварна мачка)
 Felis lybica (афричка дивља мачка)
 Felis margarita (пустињска мачка)
 Felis silvestris (европска дивља мачка)
 †Felis lunensis
 Подрод: Microfelis
 Felis nigripes (црнонога мачка)
 Род: Herpailurus
 Herpailurus yagouaroundi (јагуарунди)
 Род: Leopardus
 †Leopardus vorohuensis
 Подрод: Leopardus
 Leopardus pardalis (оцелот)
 Leopardus wiedii (маргај)
 Подрод: Oncifelis
 Leopardus geoffroyi (Жофројева мачка)
 Leopardus guigna (кодкод)
 Leopardus guttulus (јужна тиграста мачка)
 Leopardus tigrinus (онцила)
 Подрод: Oreailurus <---[парафилетски подрод]
 Leopardus colocolo (колоколо)
 Leopardus jacobitus (андска мачка)
 Род: Leptailurus
 Leptailurus serval (сервал)
 Род: Lynx (рис)
 Lynx canadensis (канадски рис)
 Lynx lynx (обични рис)
 Lynx pardinus (иберијски рис)
 Lynx rufus (риђи рис)
 †Lynx issiodorensis
 †Lynx rexroadensis
 †Lynx thomasi
 Род: Otocolobus
 Otocolobus manul (Паласова мачка)
 Род: Pardofelis
 Pardofelis marmorata (мраморна мачка)
 Род: Prionailurus
 Подрод: Ictailurus
 Prionailurus planiceps (суматранска мачка)
 Подрод: Prionailurus <---[парафилетски подрод]
 Prionailurus bengalensis (леопардаста мачка)
 Prionailurus javanensis (сундска леопардаста мачка)
 Prionailurus rubiginosus (риђа мачка)
 Prionailurus viverrinus (мачка риболовац)
 Род: Puma (пума)
 Puma concolor (пума)
 †Puma pardoides
 †Puma pumoides (евроазијска пума)
 Род: †Miracinonyx (амерички гепард)
 †Miracinonyx inexpectatus
 †Miracinonyx trumani
 Род: †Sivapanthera
 †Sivapanthera arvernensis
 †Sivapanthera brachygnathus
 †Sivapanthera linxiaensis
 †Sivapanthera padhriensis
 †Sivapanthera pleistocaenicus
 †Sivapanthera potens
 Потпородица: Pantherinae (велике мачке)
 Род: Neofelis (облачасти леопард)
 Neofelis diardi (сундски облачасти леопард)
 Neofelis nebulosa (облачасти леопард)
 Род: Panthera (пантера)
 †Panthera palaeosinensis
 Подрод: Uncia
 Panthera uncia (снежни леопард)
 †Panthera blytheae
 Подрод: Tigris
 Panthera tigris (тигар)
 †Panthera zdanskyi
 Подрод: Jaguarius
 Panthera onca (јагуар)
 †Panthera balamoides
 †Panthera gombaszoegensis (европски јагуар)
 Подрод: Panthera
 Panthera pardus (леопард)
 Подрод: Leo
 Panthera leo (лав)
 †Panthera atrox (амерички лав)
 †Panthera fossilis (мосбашки лав)
 †Panthera shawi
 †Panthera spelaea (пећински лав)
 †Panthera youngi
|}

Филогенија 
Доле приказани кладограми представља филогенетске везе породице мачке.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Feloidea

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 Secrets of the World's 38 Species of Wild Cats National Geographic Society